Hokkaidō – isola del Giappone
 Hokkaidō – prefettura giapponese 
 Hokkaido – razza canina